William Villiers kan syfta på bland andra:

* William Villiers, 2:e earl av Jersey (död 1721), engelsk peer
 William Villiers, 3:e earl av Jersey (död 1769), engelsk peer
 William Villiers, 10:e earl av Jersey (född 1976), brittisk skådespelare